El Masters de Miami 2012, també conegut com a Sony Ericsson Open 2012 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i als WTA Premier Tournaments en categoria femenina. La 28a edició del torneig es va disputar entre el 19 de març i l'1 d'abril de 2012 en el Tennis Center at Crandon Park de Key Biscayne, Florida, Estats Units.

El serbi Novak Đoković va guanyar el segon títol de l'any i el tercer a Miami després de 2007 i 2011. La polonesa Agnieszka Radwańska i la parella masculina formada per Leander Paes i Radek Štěpánek també van aconseguir el seu segon títol de l'any. Per altra banda, Paes va guanyar el tercer títol consecutiu a Miami amb tres parelles diferents i va aconseguir el 50è títol de dobles en la seva carrera La bielorussa Viktória Azàrenka no va poder mantenir el seu inici de temporada perfecte i la francesa Marion Bartoli va posar fi a la seva ratxa de 26 victòries consecutives i cap derrota durant el 2012. Al final de torneig, Radwańska també portava 26 victòries però amb quatre derrotes, totes davant Azàrenka.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012